Персоналії
 Лафай Аргоський — тиран давньогрецького міста Аргос
 Лафай Фліунтський — давньогрецький скульптор